Watts steht für:
 Watts (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 WATTS, Sport-Zapping-Sendung auf Eurosport

Watts ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Watts (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles
 Watts (Arkansas)
 Watts (Kalifornien)
 Watts (Kentucky)
 Watts (Oklahoma)
 Watts (Oregon)
 Watts (South Carolina)
 Watts (Virginia)
 Watts Bar Estates (Tennessee)
 Watts Crossroads (Alabama)
 Watts Crossroads (North Carolina)
 Watts Flats (New York)
 Watts Landing (North Carolina)

astronomischer Objekte
 Watts (Mondkrater), benannt nach Chester Burleigh Watts
 (1798) Watts, Asteroid des Hauptgürtels

geografischer Objekte
 Watts Needle, Felsnadel im Coatsland, Antarktika
 Watts-Nunatak, Nunatak im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

 Watts Summit, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika